Донецький трамвай — система електричного трамвая Донецька. Зараз налічується близько 10 маршрутів та 2 депо. Довжина контактної мережі – 129,5 км. Річний пасажиропотік на 2013 – 63 181,1 тис. осіб.

Історія 

2 березня 1927 року на засіданні Сталінського міськвиконкому розглядалося питання доцільності будівництва у місті трамвайної лінії. Сталінський трамвай було відкрито 15 червня 1928 року. Тоді почав діяти перший трамвайний маршрут (8 км), що сполучив центр міста із залізничним вокзалом («Радлікарня — станція Сталіне»).

Початково трамвайне господарство складалося з 8 вагонів: 4 моторних і 4 причепних. Вагони були обладнані за зразком московських: роздільні лави зі спинками, електричне освітлення, вентиляція та інше. Був великоваговий дерев'яно-металевий кузов, кабіна водія не була відгороджена від пасажирського салону, двері закривалися вручну. Перший вагон відправлявся від Радлікарні (на нинішній площі Леніна) о 5:00 вранці, останній відходив від залізничної станції Сталіне о 20:45. Маршрут був одноколійним. Вартість проїзду залежала від довжини поїздки пасажира: наприклад, від Радлікарні до Вітки вона становила 20 копійок; проїзд по всьому маршруті коштував 25 копійок.

З кінця 1928 року трамвайні вагони заходили на першу й другу колії залізничної станції. Тоді ж трамвайна лінія була продовжена на 3 км — до металургійного заводу. Вже до 1932 року були практично повністю покладені рейки на сучасних маршрутах № 1, 2, 3, 4, 6, 9: центр міста сполучили з Вітковським, Сталінським, Смоляніновським районами, Сталінським заводом, Григорівкою та Євдокимівкою. У середині 1930-х років покладено трамвайну лінію до станції Рутченкове, у 1938—1939 роках — до станції Мушкетове (8,6 км). В 1939 році в районі Радмістечка (на місці нинішньої обласної адміністрації) було збудовано нове трамвайне депо.

В 1940 році почате будівництво колії від Мушкетового до Будьонівки, а із травня 1940 року до початку війни будували трамвайну гілку «Калинівка — Щеглівка», яка б об'єднала Донецьку трамвайну систему з макіївською (ці плани так і не було зреалізовано).

Під час Другої світової війни донецький трамвай продовжував працювати. Під час окупації Юзівки вагони використовували і у господарських цілях, зокрема, розповсюдженою була практика використовування вагонів як тягачів для причепів з вантажами. Проте трамвайне господарство досить постраждало внаслідок воєнних дій. Після війни в основному відбувалося його відновлення.

У 1947 році була побудована гребля Кальміуського водосховища по проспекті Дзержинського, якою було розпочато трамвайних рух. У 1957 році було відкрито трамвайну лінію з центру міста до Будьонівської площі, на початку 1960-х років її продовжено до шахти № 12-18 імені газети «Правди» (9,4 км).

В 1964 році трамвайні колії з вулиці Артема (від проспекту Богдана Хмельницького до площі Леніна) перенесли на вулицю Челюскінців. В 1964—1965 роках відбувся демонтаж трамвайного полотна з Київського проспекту. На початку 1970-х років відкрито лінію до новоспорудженого бавовняного комбінату.

Маршрути

Рухомий склад 
Станом на 1 січня 2014 року на балансі експлуатуючого підприємства перебувало 197 пасажирських і 29 службових вагонів, з яких: Tatra T3 — 163 одиниці, Tatra T6B5 — 8, К-1 — 26.

Світлини

Примітки

Посилання 

 Карта маршрутів тролейбусів, трамваїв, автобусів і маршруток Донецька  // EasyWay.
 Донецк. Старые трамваи  // Трамваи и троллейбусы в странах бывшего СССР.
 Донецк. Трамваи Татра и К1  // Трамваи и троллейбусы в странах бывшего СССР.
 Донецьк  // Трансфото.

Джерела 

Донецький трамвай